Les Molliettes steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Treytorrens (Payerne) im Kanton Waadt, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Berolle im Kanton Waadt, Schweiz